Östra Kroktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Kroktjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,4 ha)
Östra Kroktjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (9,87 ha)
Östra Kroktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,5 ha)

Se även
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn